Jan Cygankiewicz (ur. 1888) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Jan Cygankiewicz (ur. 1945) – artysta plastyk, mistrz rzemiosła kowalskiego

Przypisy